Мо:

 Мо — супрефектура во Франции
 Мо — округ во Франции
 Мо — город во Франции
 Мо (тиб.). Тибетские бонские и буддийские гадания.
 Мо — кам-суйский народ в Китае
 Мо — китайская фамилия:
 Мо-цзы (Мо Ди) — древнекитайский философ и политический деятель, основатель моизма
 Мо — знак каны
 Мо Сизлак — персонаж «Симпсонов»
 Мо (Maus) — французская фамилия:
 
 Мо — применяемое в некоторых странах наименование единицы электрической проводимости, равной проводимости проводника сопротивлением 1 Ом, то есть Мо = Ом−1. Общепринятое наименование — Сименс.
 Мо — в Японии предмет парадной женской одежды.
 Мо — амплуа глупого старика в китайской опере.
 Мо — Тибетское гадание – один из способов гаданий, основанных на системе буддийской философии
 Мо — буква письма ория

Персоналии 
 Мо, Анри (1808—1893 — бельгийский инженер, один из участников пионерской работы по созданию первых железных дорог в Европе.
 Мо, Даг (род. 1938) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Скотт Мо (род. 1973) — канадский политик, премьер провинции Саскачеван с 2018 года.
 Мо, Томми (род. 1970) — американский горнолыжник, олимпийский чемпион 1994 года.

Другое 
Аббревиатура МО может расшифровываться как:

 Магнитооптический диск
 Малый охотник (советские катера ПЛО времен Второй мировой войны)
 МО  — тип речных судов
 Математическое ожидание
 Международные отношения
 Методы оптимизации
 Метрологическое обеспечение
 Министерство обороны (в частности, Министерство обороны СССР, в России — Минобороны).
 Министерство образования
 Мировой океан
 Молекулярная орбиталь
 Муниципальное образование
 Муниципальный округ
 Магаданская область
 Московская область
 Мурманская область
 Машинное отделение (на судах)

См. также

Примечания